Alessandro Vasta (1724-1793), peintre italien ;
 Giorgio Vasta (né en 1970), écrivain italien ;
 Pietro Paolo Vasta (1697-1760), peintre italien.

Voir aussi

 Favites vasta, une espèce de coraux.